L'elisir d'amore – opera del 1832 in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani
 L'elisir d'amore – film del 1941 diretto da Amleto Palermi
 L'elisir d'amore – film del 1946 diretto da Mario Costa
 L'elisir d'amore – film del 2002, diretto da Andrea Bevilacqua